Иоганн Генрих Любек (; ,  — , ) — нидерландский композитор, скрипач, дирижёр и музыкальный педагог немецкого происхождения. Отец Луи и Эрнста Любеков, брат Фредерика Виллема Любека.

Учился у Луи Шпора, затем в Ганновере изучал игру на скрипке под руководством Людвига Маурера. Работал дирижёром в Данциге и Кёнигсберге. С 1823 г. в Нидерландах, первоначально дирижировал в Амстердаме. С 1826 г. и до конца жизни первый руководитель Гаагской консерватории, где, в частности, первым заметил и поддержал талант Иоганнеса Верхулста. С 1829 г. придворный капельмейстер; помимо прочего, давал уроки музыки принцессе Луизе.

Именем Любека названа улица () в Гааге.

Примечания

Литература 
 Margaret Krill. Johann Heinrich Lübeck — Gelegenheidscomponist // «Akkoord», No. 42 (dec 2011 / jan 2012), p. 24. 

Композиторы Нидерландов
Дирижёры Нидерландов
Академические музыканты Нидерландов
Музыкальные педагоги Нидерландов